William Lloyd Garrison ist der Name folgender Personen:

 William Lloyd Garrison (1805–1879), US-amerikanischer Schriftsteller und Abolitionist

Nach William Lloyd Garrison wurden eine Schule und sein Wohnhaus benannt:
 William Lloyd Garrison House, ein historisches Haus in den Vereinigten Staaten (NRHP 66000653)
 William Lloyd Garrison School, eine historische Schule in den Vereinigten Staaten (NRHP 80000674)